Flygfältet kan syfta på:

 Flygfältet, Norrtälje – ett bostadsområde i Norrtälje
 Flygfältet, Vanda stad – en stadsdel i Vanda stad
 Flygfält – en plats där flygplan startar och landar